Granja de Rocamora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Granja de Rocamora (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Granja de Rocamora (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar